Села:
 Осівці — Волинська область, Камінь-Каширський район
 Осівці — Житомирська область, Житомирський район
 Осівці — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Бучацький район